Stranded:

 Stranded — альбом британской рок-группы Roxy Music (1973).
 Stranded — компьютерная игра, симулятор выживания.

См. также 
 Stranded III